Resendensi – abitanti di Nova Resende
Resendensi – abitanti di Resende (Rio de Janeiro)